Tom Davison ist der Name folgender Personen:

* Tom Davison (Reiter) (* 1988), britischer Springreiter und Musiker
 Tom Davison (Radsportler) (* 1990), neuseeländischer Radsportler 
 Tom Davison (Triathlet) (* 1990), neuseeländischer Triathlet 

Siehe auch:
 Thomas Davison